Oerding ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Oerding (* 1948), deutscher Generalleutnant a. D. des Heeres der Bundeswehr
 Johannes Oerding (* 1981), deutscher Musiker